Open Gaz de France 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых ковровых кортах.

Турнир-2007 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 5 по 11 февраля 2007 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Надежда Петрова выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Луция Шафаржова уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 29-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 17-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Open Gaz de France
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 2-й категории
 BNP Paribas Masters 2007

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Теннис
Февраль 2007 года
2007